Raitbach ist ein geographischer Name:

 Raitbach (Pörnbach), Gemeindeteil und Kirchdorf von Pörnbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Raitbach (Schopfheim), Stadtteil und Dorf von Schopfheim im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

 Raitbach (Paar), rechter Zufluss der Paar bei Unterkreut, Gemeinde Pörnbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Reitbach